Contea di Craig o Craig County è la denominazione di due contee degli Stati Uniti:
 Contea di Craig (Oklahoma)
 Contea di Craig (Virginia)